Рунда:
 Рунда (исп. Ronda) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Рунда — должностное лицо, в Русской армии времён Петра Великого, для поверки тщательности несения сторожевой службы караулом.